Manuel González González puede referirse a:

 Manuel González González, catedrático español.
 Manuel González González, político mexicano.
 Manuel González González, músico español.